Najman est le nom de famille de :
 Charles Najman (1956-2016), réalisateur français
 Chil Najman (1894-1953), militant juif socialiste
 , homme politique irakien, d'origine kurde
 Marie-Pierre Najman, nouvelliste française de science-fiction
 Maurice Najman (1948-1999), journaliste français
 Nadine Najman (née en 1949), femme de lettres française

Homonymie de patronyme
Patronyme juif